Daisy Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Daisy Lake, British Columbia, sjö, 
 Daisy Lake, Northwest Territories, sjö,